Cijagra (Lengkong), een plaats in Indonesië
Cijagra (Paseh), een plaats in Indonesië